Luís Roberto (jornalista), locutor esportivo brasileiro
 Luís Roberto Andrade Ponte, empresário e político brasileiro
 Luís Roberto Lopez, escritor brasileiro
 Luiz Roberto Ortiz Nascimento, empresário brasileiro
 Luiz Roberto Carvalho Franco, arquiteto brasileiro
 Luiz Roberto Barradas Barata, médico brasileiro
 Luiz Roberto Salinas Fortes, professor brasileiro

Ver também
 

Desambiguações de antropônimos